Кентавры может означать:

 Кентавры — дикие смертные существа с головой и торсом человека на теле лошади.
 Кентавры — группа астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна.
 Кентавры — двухсерийный фильм кинорежиссёра В. Жалакявичуса.

См. также 
 Кентавр (значения)
 Кентавры Фуриетти